Henri Fabre peut désigner :

 Henri Jules Fabre (1841-1930), général français ;
 Henri Fabre (1876-1969), journaliste français ;
 Henri Fabre (1882-1984), ingénieur et aviateur français ;
 Henri Fabre (1917-1982), homme politique français ;
 Henri Fabre (1920-2012), médecin et féministe français ;
 Henri fabre (1937- ), sociologue, chercheur au CNRS, spécialiste de l'Amérique latine (populations andines, ethnosociologie des Indiens paysans, histoire coloniale... ).

Voir aussi 
 Jean-Henri Fabre (1823-1915), entomologiste